

Musica 
 El Chapo – singolo di The Game del 2015
 El Chapo – singolo di Jake La Furia del 2016

Persone 
 El Chapo de Sinaloa – cantante messicano
 El Chapo – pseudonimo di Edwin Rosario, pugile portoricano
 El Chapo – pseudonimo di Joaquín Guzmán, signore della droga messicano

Televisione 
 El Chapo – serie televisiva statunitense del 2017 che racconta la vita di Joaquín Guzmán